Sherman steht für:
 Sherman (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Sherman (Firma), belgischer Hersteller von Synthesizerequipment
 Sherman Antitrust Act
 Sherman-Insel, Insel vor der Eights-Küste, Ellsworthland, Antarktika
 Sherman’s Lagoon
 Sherman Country Club Lake
 General Sherman Tree
 Darn Sherman
 M4 Sherman

Sherman ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Sherman (Connecticut)
 Sherman (Florida)
 Sherman (Illinois)
 Sherman (Iowa)
 Sherman (Kansas)
 Sherman (Kentucky)
 Sherman (Maine)
 Sherman (Michigan)
 Sherman (Minnesota)
 Sherman (Mississippi)
 Sherman (Missouri)
 Sherman (New Mexico)
 Sherman (Stadt, New York)
 Sherman (Dorf, New York)
 Sherman (Pennsylvania)
 Sherman (South Dakota), im Minnehaha County
 Sherman (Texas)
 Sherman (Washington)
 Sherman (West Virginia)
 Sherman (Town, Clark County), Town(ship) in Wisconsin
 Sherman (Town, Dunn County), Town(ship) in Wisconsin
 Sherman (Town, Iron County), Town(ship) in Wisconsin
 Sherman (Town, Sheboygan County), Town(ship) in Wisconsin
 Sherman (Wyoming)
 Sherman Acres (Kalifornien)
 Sherman City (Michigan)
 Sherman Corner (Connecticut)
 Sherman Corner (Massachusetts)
 Sherman Corner (Minnesota), im St. Louis County
 Sherman Corners (Ohio)
 Sherman Heights (Alabama)
 Sherman Junction (Texas)
 Sherman Mills (Maine)
 Sherman Oaks (Kalifornien)
 Sherman Park (Michigan)
 Sherman Park (New York)
 Sherman Station (Maine)
 Sherman Village (Kalifornien)

Siehe auch:
 Sherman County
 Shearman
 Scheermann
 Scherman
 Schermann
 Schirmann